Brum oder de Brum ist der Familienname folgender Personen:

 Alfeo Brum (1889–1972), uruguayischer Rechtsanwalt, Vize-Präsident des Landes von 1947 bis 1955
 Baltasar Brum (1883–1933), uruguayischer Rechtsanwalt, Diplomat, Präsident des Landes von 1919 bis 1923
 Gabriella Brum (* 1962), deutsches Fotomodell, Schönheitskönigin
 Hans-Georg Brum (* 1955), deutscher Politiker (SPD)
 Tony de Brum (1945–2017), marshallischer Politiker

Sonstiges
 Brum (Fernsehserie), US-amerikanisch-britische Fernsehserie für Kinder (2003–2006)

Siehe auch:
 Brumm